

Geografia 
Australia
Dunwich – città del North Stradbroke Island nel Queensland

Canada
Dunwich – ex municipalità della contea di Elgin nell'Ontario
Dutton Dunwich – municipalità della contea di Elgin nell'Ontario; nata nel 1998 dalla fusione di Dunwich con il villaggio di Dutton

Regno Unito
Dunwich – villaggio della contea di Suffolk in Inghilterra

Altro 
Dunwich – città immaginaria dell'universo letterario di Howard Phillips Lovecraft
Dunwich – gruppo musicale italiano
Gerina Dunwich (1959) – astrologa, storica occultista e autrice nell'ambito dell'occulto e del paranormale